Юрий Михайлович Гречиха () — украинский рабочий, Герой Украины (2007).

Биография 
Родился 6 июля 1954 года в Запорожье.

В 1974 году окончил Запорожский авиационный техникум по специальности «Авиационные двигатели».

Работал слесарем-сборщиком сборочного цеха ОАО «Мотор Сич». Член наблюдательного совета предприятия.

В ОАО «Мотор Сич» также работает его сын.

Умер 2 ноября 2017 года. Похоронен на Капустяном кладбище в Запорожье.

Награды 
 Звание Герой Украины (с вручением ордена Державы, 10.09.2007 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии авиационной промышленности, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд).
 Заслуженный машиностроитель Украины (22.11.1993).

Примечания

Ссылки 
 Гречиха Юрій Михайлович.
 Энергия для полёта.

Похороненные на Капустяном кладбище